Sounder bezeichnet:

 einen US-amerikanischen Roman, siehe Jagen mit Sounder
 einen US-amerikanischen Spielfilm, siehe Das Jahr ohne Vater
 eine brasilianische Rockband, siehe Sounder (Band)
 ein Nahverkehrssystem in der Metropolregion Seattle, siehe Sounder (Nahverkehr)